Pomodoro signifie tomate en italien. Comme nom, il peut faire référence à :
 une méthode de gestion du temps de travail, la technique Pomodoro,
 Arnaldo Pomodoro (né en 1926), un sculpteur italien,
 Giò Pomodoro (1930-2002), sculpteur italien et frère du précédent.

Homonymie de patronyme